Ежи Кобуш () — польский киноактёр.

Играл разные роли в польских кинофильмах в 1927—1939 годах.

Избранная фильмография 
  — Польский марафон / Maraton Polski
  — Безумцы / Szaleńcy
  — Над снегами / Ponad śnieg
  — 9.25. Приключение одной ночи / 9.25. Przygoda jednej nocy
  — Под флагом любви / Pod banderą miłości
  — Греховная любовь / Grzeszna miłość
  — Изо дня в день / Z dnia na dzień
  — Дорогой позора / Szlakiem hańby
  — Звёздная эскадра / Gwiaździsta eskadra
  — Ветер с моря / Wiatr od morza
  — Десятеро из Павиака / Dziesięciu z Pawiaka
  — Год 1914 / Rok 1914
  — Легион улицы / Legion ulicy
  — Стометровка любви / Sto metrów miłości
  — Игрушка / Zabawka
  — Парад резервистов / Parada rezerwistów
  — Пробуждение / Przebudzenie
  — Молодой лес / Młody las
  — Вацусь / Wacuś
  — Додек на фронте / Dodek na froncie
  — Болек и Лёлек / Bolek i Lolek
  — Недотёпа / Niedorajda
  — Костюшко под Рацлавицами / Kościuszko pod Racławicami
  — Вереск / Wrzos
  — Золотая Маска / Złota Maska
  — Сквозь слёзы счастья / Przez łzy do szczęścia

Ссылки 
 Актёр  на сайте filmpolski.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl 

Киноактёры Польши